Почётный химик СССР — почётное звание в СССР — ведомственная награда, учрежденная Министерством химической промышленности СССР.

Знак  
Материал знака — томпак. Покрытие — горячая эмаль. Накладные элементы — шестигранник с схематическим изображением химического производства. Крепление знака — булавка.
Размер знака — 35 х 56 мм. Завод изготовитель знака — Ленинградский монетный двор.

Ссылки 
Почётный химик СССР
Ведомственные награды СССР
Почётные звания СССР